BMP – popularny komputerowy format grafiki rastrowej
 BMP-1, BMP-2, BMP-3 – seria radzieckich bojowych wozów piechoty
 Beep Media Player – odtwarzacz multimedialny na licencji GPL dla Linuksa
 BMP – Bractwo Młodzieży Prawosławnej
 BMP – białka morfogenetyczne kości